De Sloveense voetbalclub NK Maribor speelt sinds 1971 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt NK Maribor

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Slovenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

NK Maribor
NK Maribor